A610 steht für:
 Bundesautobahn 610, eine ehemals geplante deutsche Autobahn
 Alpine A610, ein französischer Sportwagen

Abkürzung